Кахонес има више значења:

 Кахонес (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кахонес (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Кахонес (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кахонес (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику